Le mot sempervirens est une déclinaison (notamment le nominatif singulier masculin, féminin ou neutre) d'un adjectif du latin scientifique signifiant « toujours vert » ; il est construit sur les mots semper (« toujours ») et virens (« verdoyant, vert »).

En taxonomie, le mot sempervirens est employé comme épithète spécifique pour nommer diverses espèces de plantes. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter la liste générée automatiquement.

Notes et références 

Épithète spécifique